GTV est un sigle qui peut désigner :
 GTV (où GTV signifie Global Informasi Bermutu), un réseau de chaînes télévisées indonésiennes basé à Jakarta ;
 Guadeloupe Télévision, une chaîne de télévision généraliste privée de la Guadeloupe ;
 Gétévé Productions, une société de production audiovisuelle français ;
 Grand Tourisme Véloce, un sigle présent dans le nom de plusieurs modèles d'automobile ;
 Alfa Romeo GTV, un coupé 2+2 du constructeur italien Alfa Romeo ;
 Alfa Romeo Alfetta GTV, une voiture de type coupé sportif produite par le constructeur italien Alfa Romeo entre 1974 et 1987 ;
 Lamborghini 350 GTV, un prototype automobile du constructeur italien Lamborghini.